Сэр Джордж Иан Дункан Смит (, известен по инициалам IDS; род. , ) — британский политик, лидер Консервативной партии в 2001-03, министр по делам труда и пенсий

Биография 
Родился в семье лётчика-аса (17 подтверждённых сбитых самолётов) и балерины. Окончил Королевскую военную академию в Сандхёрсте, служил в полку шотландских гвардейцев в Родезии и Северной Ирландии.

Участвовал в парламентских выборах 1987 года, но не был избран. На выборах 1992 года впервые избран в Палату общин от округа Chingford (с 1997 года — Chingford and Woodford Green).

В 1997 году впервые вошёл в теневое правительство, в 1999 году стал теневым министром обороны. После поражения консерваторов на парламентских выборах 2001 года Дункан Смит был избран лидером партии и стал, таким образом, главой официальной оппозиции. Дункан Смит представлял евроскептическое направление в партии. Его критики внутри партии подчёркивали присущий ему недостаток харизмы. Ещё одной причиной его досрочного ухода с поста лидера стал скандал, связанный с оплатой должности его жены Элизабет в качестве секретаря, хотя было установлено, что реально она не работала. 29 октября 2003 года большинством в 90 голосов против 75 ему был вынесен вотум недоверия в партии, а 6 ноября был избран новый лидер партии, Майкл Говард.

В мае 2010 года Дункан Смит занял пост министра по делам труда и пенсий.

В Палате общин Дункан Смит голосовал за вторжение в Ирак и за расследование его обстоятельств, за замену ракет Trident, за запрет курения в общественных местах, против дальнейшей интеграции Великобритании в Евросоюз, за выборную Палату лордов, против предоставления равных прав представителям сексуальных меньшинств.

Ушел в отставку из-за разногласий с Дэвидом Кэмероном по вопросам бюджетной политики.

В 2020 году Дункан Смит был посвящён в рыцари-бакалавры за политическую и общественную службу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Иан Дункан Смит на сайте Консервативной партии

Министры труда Великобритании
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года